Toponímia:
 Dole (Jura), municipi de França al departament del Jura, regió del Franc Comtat 
 Districte de Dole, districte del departament francès del Jura a la regió del Franc Comtat 
 Lavans-lès-Dole, municipi francès al departament del Jura 
 Mareuil-en-Dôle, municipi francès al departament de l'Aisne 
 Nevy-lès-Dole, municipi francès al departament del Jura 
 Villette-lès-Dole, municipi francès al departament del Jura 
 Biografies::
 Bob Dole (1923–2021), polític estatunidenc, Senador per Kansas (1969-96) i candidat republicà a president dels EUA en 1996.
 Sanford B. Dole (Honolulu, 1844 - 1926), polític i jurista de Hawaii